

Кіца — річка на Кольському півострові, Мурманська область, притока Варзуги
 Кіца — річка на Кольському півострові, Мурманська область, права притока Коли
 Кіца — річка на Кольському півострові, Мурманська область, впадає до озера Умбозеро
 Кіца — селище, Кольський район, Мурманська область

Дивись також 
 Кіцька
 Кіцьке
 Верхня Кіца
 Мала Кіца
 Мокра Кіца
 Нижня Кіца
 Пуста Кіца